Nuño Díaz de Haro (1348 - Bermeo, 1352). señor de Vizcaya y de Lara, fue hijo de Juan Núñez III de Lara, señor de Lara, y de María Díaz de Haro, señora de Vizcaya así como tataranieto, tanto por parte paterna como materna, del rey Alfonso X de Castilla.

Orígenes familiares 

Hijo de Juan Núñez III de Lara, señor de la Casa de Lara, y de María Díaz de Haro, señora de Vizcaya, sus abuelos paternos fueron Fernando de la Cerda y  Juana Núñez de Lara,  y los maternos Juan de Haro, llamado «el Tuerto» hijo del infante Juan de Castilla el de Tarifa, y de Isabel de Portugal y Manuel, nieta de Alfonso III de Portugal. Nuño Díaz de Haro era tataranieto, por parte paterna y materna de Alfonso X de Castilla, así como tataranieto de Alfonso III de Portugal.

Biografía 

A la muerte de su padre, ocurrida en el año 1350 en la ciudad de Burgos, y temerosos algunos vizcaínos de que el  rey de Castilla y León , Pedro I de Castilla, tuviese intención de asesinar al niño Nuño Díaz de Haro para apoderarse de sus señoríos, recogieron al niño, que en esos momentos se encontraba en Paredes de Nava con su aya, y lo llevaron con ellos al señorío de Vizcaya. Cuando Pedro I tuvo conocimiento de esto, ordenó perseguirlos, saliendo él mismo en su persecución. Los acompañantes de Nuño Díaz de Haro, que habían previsto que el rey los perseguiría, salvaron al joven por su rápida actuación. Poco después el rey atacó el señorío de Vizcaya, intentanto capturar a su señor, tomando la Casa de Orozco. Sin embargo, los vizcaínos defendieron su territorio, impidiendo que el rey capturase a su señor.

Nuño Díaz de Haro falleció en la ciudad de Bermeo el día 29 de agosto de 1352, a la edad de cuatro años. Sus señoríos y posesiones fueron heredadas por su hermana mayor, Juana de Lara, quien en 1353, un año después, contrajo matrimonio con el infante Tello de Castilla, hijo ilegítimo de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán.

Sepultura  
Después de su defunción, el cadáver de Nuño Díaz de Haro recibió sepultura en la capilla de San Juan Bautista de la iglesia parroquial de Santa María de la Atalaya, de Bermeo. La iglesia de Santa María de la Atalaya fue construida a comienzos del siglo XIV, y demolida en el siglo XVIII, por encontrarse en estado ruinoso.

Ancestros

Véase también 
 Casa de Lara

Notas

Bibliografía

Enlaces externos 
  Genealogía de Nuño Díaz de Haro, tataranieto de Alfonso X el Sabio
  Ficha genealógica de Nuño Díaz de Haro. Fundación Casa ducal de Medinaceli

Casa de la Cerda
Señores de Vizcaya
Casa de Lara
Mayordomos mayores del rey de Castilla del siglo XIV
Nuño Díaz de Haro
Señores de España del siglo XIV